John Campbell peut désigner :

 John Campbell (1708-1775), un écrivain écossais ; 
 John Campbell (1720-1790), un marin britannique ;
 John Campbell (1753-1821),  Cawdor, homme politique britannique.
 John Campbell (1762-1834),  de Breadalbane, soldat écossais et propriétaire foncier. 
 John Campbell (1766-1840), un missionnaire écossais ; 
 John Campbell (1770-1809), soldat écossais de l'armée britannique dont la veuve Lady Charlotte Bury est devenue célèbre en tant que diariste et romancière. 
 John Campbell (1790-1860),  Cawdor,  pair et député britannique. 
 John Campbell (1807-1855), un officier britannique ;
 John Campbell (1817-1898),  Cawdor, homme politique britannique. 
 John Francis Campbell (J.F. Campbell, 1821-1885), écrivain, celtisant et collecteur de contes écossais ;
 John Campbell (1849-1887), un député de la circonscription fédérale de Digby en Nouvelle-Écosse ;
 John Campbell (1870-1906), un footballeur écossais ;
 John Campbell (1871-1947), un footballeur écossais ;
 John Campbell (1877-1917), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 John Dermot Campbell (1898-1945), hommes d'affaires et homme politique nord-irlandais ;
 John W. Campbell Jr (1910-1971), un auteur de romans de science-fiction mais surtout connu comme éditeur ; il a notamment lancé Isaac Asimov ;
 John Campbell (1936-), un député de la circonscription fédérale de Lasalle au Québec ;
 John Campbell (1952-1993), un guitariste de blues décédé d'une crise cardiaque en 1993 après une brève carrière discographique ;
 John Campbell (1947-), un biographe politique britannique ;
  (1958-), un économiste américain ;
 John Campbell (1972-), un bassiste américain.

Nobles écossais 
John Campbell peut désigner :
 John Campbell († 1333), comte d'Atholl ;
 John Campbell (1662-1752),  de Breadalbane et Holland ;
 John Campbell (1678-1743),  duc d'Argyll, comte puis  duc de Greenwich, aristocrate et militaire écossais ;
 John Campbell (vers 1693-1770),  duc d'Argyll, homme politique ét général ;
 John Campbell (1696-1782),  de Breadalbane et Holland ;
 John Campbell (1705-1782),  de Loudoun, général britannique ;
 John Campbell (1723-1806),  duc d'Argyll ;
 John Campbell (1777-1847),  d'Argyll ;
 John Campbell (1779-1861),  Campbell, juge et homme politique britannique ;
 John Campbell (1796-1862),  de Breadalbane, homme politique écossais ;
 John Campbell (1845-1914),  d'Argyll, homme politique britannique et gouverneur général du Canada.